Het Haus im Bau is een monumentaal voormalig fabrikantenhuis met bijbehorende fabriek, gelegen aan Tentstraat 53-65 te Vaals in de Nederlandse provincie Limburg.

Geschiedenis
Het complex werd omstreeks 1777 gebouwd naar een ontwerp van Joseph Moretti in opdracht van de fabrikant Jacob Kuhnen. Het omvatte het fabrikantenhuis en een naaldenfabriek.

De rechtervleugel van het U-vormige complex was de woning. De gevel wordt bekroond door een wapenschild met putti in Lodewijk XV-stijl. Ook het interieur bevat elementen in deze stijl.

Cereshoeve
Naast het huis bevindt zich, aan Tentstraat 67-69b, de Cereshoeve, die eveneens tot het complex heeft behoord. Aan de straatzijde is hier een muur met poort. Het hoofdgebouw heeft trapgevels en een rijk versierd risaliet dat onder meer de godin Ceres toont, met korenschoven als attribuut.

Bouwwerk in Vaals